

Biologia 
 XY – coppia di cromosomi che caratterizza i maschi dei mammiferi

Musica 
 X&Y – album discografico dei Coldplay del 2005
 X&Y – canzone dei Coldplay, contenuta nell'album omonimo
 Alexandre "Xy" Locher, tastierista della band svizzera Samael

Letteratura 
 XY – romanzo di Sandro Veronesi